Joan Blanch i Rodríguez (Badalona, 1937), polític català.
 Joan S. Blanch (València, 1965), dissenyador i artista faller.